Конкурс песни «Детское Евровидение — 2004» (, ) — 2-й конкурс песни «Детское Евровидение», который прошел 20 ноября 2004 года в городе Лиллехаммер, Норвегия. Ведущими конкурса Стиан Барснес Симонсен и Надя Хаснауи. Конкурс транслировался в двадцати странах, аудитория составила 100 миллионов человек. Восемнадцать стран приняли участие, Франция и Швейцария приняли участие впервые.

Первое место заняла девятилетняя девочка из Испании Мария Исабель с песней «Antes muerta que sencilla», второе место заняла представительница Великобритании Кори Спеддинг с песней «The Best Is Yet to Come», а третье место заняла представительница Хорватии Ника Туркович с песней «Hej mali».

Место проведения 
Изначально, в мае 2003 года, Европейский вещательный союз выбрал вещательную компанию ITV из Великобритании для проведения данного конкурса. Вскоре, после «Детского Евровидения — 2003», было подтверждено, что следующее издание состоится в Манчестере, 20 ноября 2004 года. Однако, в мае 2004 года, ITV отказались проводить конкурс из-за проблем с финансированием.

Поэтому, место проведения было перенесено в Хорватию, страну-победительницу конкурса 2003 года, но предполагаемое место проведения конкурса было забронировано во время проведения «Детского Евровидения — 2004». В июне 2004 года норвежская телекомпания NRK предложила организовать «Детское Евровидение — 2004». Факт проведения конкурса был подтвержден самим вещателем несколько дней спустя, добавив, что конкурс состоится в Håkons Hall в Лиллехаммере в ту же дату, что и планировалась первоначально — 20 ноября 2004 года.

Список участников 
Изначально, 20 стран должны были участвовать в конкурсе 2004 года, но позднее, Израиль, Ирландия и Германия отказались от участия. Израиль, Ирландия и Германия позднее дебютировали в 2012, 2015 и 2020 годах соответственно. Также это был последний конкурс, в котором принимали участие Польша, Франция и Швейцария перед отказом от участия в 2005 году. Польша и Франция вернулись на «Детское Евровидение» в 2016 и 2018 годах соответственно, а Швейцария не вернулась на конкурс по сей день.

Вернувшиеся исполнители

Результаты

Количество высших оценок

Глашатаи 

  Греция — Калли Георгелли (Представитель Греции на «Детском Евровидении — 2005» в дуэте с Александросом Коунтасом)
  Мальта — Теа Салиба (Представитель Мальты на «Детском Евровидении — 2005»)
  Нидерланды — Дэнни Хекстра
  Швейцария — Гайя Бертончини
  Норвегия — Ида
  Франция — Габриэль
  Северная Македония — Филипп
  Польша — Ядвига Яскульски
  Кипр — Стелла Мария Куккиди
  Белоруссия — Дарья
  Хорватия — Буга
  Латвия — Сабина Березина
  Великобритания — Чарли Аллан
  Дания — Энн Гадегаард (Представитель Дании на «Детском Евровидении — 2003»)
  Испания — Лучо
  Швеция — Ваннерна Куини
  Бельгия — Александр Шёнфельдер
  Румыния — Эми

Сняли заявку 
  Германия — После неудачной попытки дебютировать в предыдущем году, Германия, всё же, вошла в первоначальный список стран-участниц «Детского Евровидения — 2004». Однако, позднее, Германия отказалась от участия по неизвестным причинам. В конце концов, Германия дебютировала на конкурсе только шестнадцать лет спустя — на «Детском Евровидении — 2020».
  Израиль — Израиль вошёл в первоначальный список стран-участниц «Детского Евровидения — 2004». Однако, дебют не состоялся. Израиль дебютировал на «Детском Евровидении» в 2012 году.
 Ирландия — Ирландия вошла в первоначальный список стран-участниц «Детского Евровидения — 2004», но дебют так и не состоялся. Ирландия дебютировала на «Детском Евровидении» в 2015 году.

Трансляция

Участвующие страны 

  Белоруссия — Денис Курьян (Беларусь 1)
  Бельгия — на нидерландском: Ильзе ван Хёке и Марсель Вантхильт (VRT TV1); на французском: Жан-Луи Лахай (RTBF La Deux)
  Великобритания — Мэтт Браун (ITV1 — с задержкой, ITV2)
  Греция — неизвестно (ERT1)
  Дания — Николай Мольбех (DR1)
  Испания — Фернандо Аргента (TVE1)
  Кипр — неизвестно (CyBC)
  Латвия — Карлис Стрейпс (LTV1)
  Мальта — Валери Велла (TVM)
  Нидерланды — Анжела Гротуизен (Nederland 1)
  Норвегия — Йонна Стёме (NRK1)
  Польша — Артур Ожех (TVP1)
  Румыния — Иоана Исопеску и Александр Надь (TVR1)
  Северная Македония — Миланка Рашик (МТВ 1)
  Франция — Эльза Файер и Бруно Берберес (France 3)
  Хорватия — неизвестно (HRT 1)
  Швейцария — на немецком: Роман Кильхспергер (SF2); на французском: Мари-Тереза Порше (TSR 2); на итальянском: Клаудио Лаццарино и Даниэле Раузео (TSI 1)
  Швеция — Пекка Хейно (SVT1)

Не участвующие страны 

  Австралия — без комментатора (SBS TV — с задержкой)
  Эстония — неизвестно (ETV — с задержкой)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт детского конкурса песни Евровидение
 Детское Евровидение на ESCKaz.com

«Детское Евровидение» по годам